«Казаки II» — серия компьютерных игр украинской компании GSC Game World в жанре стратегии в реальном времени:
 «Казаки II: Наполеоновские войны» (2005) — продолжение игры «Казаки: Европейские войны».
 «Казаки II: Битва за Европу» (2006) — дополнение к игре «Казаки II: Наполеоновские войны».